Mortierellomycotina é um subfilo de fungos, com uma única ordem, Mortierellales. Estes fungos estavam antes incluídos no subfilo Mucoromycotina.

Referências

Ligações externas
 http://www.uniprot.org/taxonomy/1137986

Fungos